Motim do HMS Bounty, revolta de marinheiros em 1787 que inspirou livros e filmes

Filmes
 The Mutiny of the Bounty, filme mudo de 1916
 Mutiny on the Bounty (1935), com Charles Laughton e Clark Gable (O Grande Motim no Brasil, Revolta na Bounty em Portugal)
 Mutiny on the Bounty (1962), com Marlon Brando e Trevor Howard (O Grande Motim no Brasil, Revolta na Bounty em Portugal)
 The Bounty, com Mel Gibson e Anthony Hopkins

Desambiguação